Abala foi um arqueólogo natural da ilha de Malta que nasceu em 1582 e faleceu em 1655. Foi um vice-chanceler e comendador da Ordem de São João de Jerusalém. Escreveu várias obras sobre geografia e arqueologia.

Bibliografia
 Dicionário Universal Ilustrado, Ed. João Romano Torres & Cª.1911.

Abala